Exit jelentései:

Zene 
 Exit (együttes), magyar metalegyüttes
 Exit (fesztivál), zenei fesztivál Szerbiában

Albumok 
 Exit (Alice-album), 1998
 Exit (Darin-album), 2013
 Exit (Pat Martino-album), 1977
 Exit (Rotten Sound-album), 2005
 Exit (Shugo Tokumaru-album), 2007
 Exit (Tangerine Dream-album), 1981

Dalok
 "Exit" (U2-dal), 1987
 "Exit" (Porno Graffitti-dal), 2011

Informatika 
 exit (Unix), Unix-parancs

Gazdasági értelemben 
Egy cég teljes eladását jelenti (egyesek ide sorolják a tőzsdére vitelt (angolul IPO) is, ami általában részleges értékesítés. Az exit minden gyorsan növekvő vállalkozás alapvető célja.

Jegyzetek